artykuł wstępny – w czasopiśmie
 przedkuwka – w metalurgii